

Palmarès
Olimpiadi
1 medaglia:
1 bronzo (trap a Rio de Janeiro 2016).
Mondiali
2 medaglie:
1 argento (trap a Granada 2014)
1 bronzo (trap a squadre a Belgrado 2011).

Collegamenti esterni